Михаил Гедеонов:
 Гедеонов, Михаил Александрович (1814—1855) — театральный цензор, сын А. М. Гедеонова, брат С. А. Гедеонова.
 Гедеонов, Михаил Яковлевич (1756—1802) — Георгиевский кавалер; полковник; № 963; 26 ноября 1792.